PCU – film del 1994 di Hart Bochner
 Partito Comunista dell'Ucraina

Codici 
 PCU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Picayune / Pearl River (Mississippi) (Stati Uniti)